Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 april 2015.

Mannen 04